Herman kan syfta på:

 Herman – ett förnamn och efternamn samt personer med namnet
 Herman (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Hermann (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Herman (Simpsons) – en återkommande rollfigur i Simpsons
 Herman Hedning (tecknad serie) - tecknad serie
 Herman (tecknad serie) – en tecknad serie från Kanada
 Herman (surdegskultur) - surdegskultur i kedjebrevsform
 Herman's Hermits - brittisk popgrupp